«Морской пехотинец: Тыл» () — американский фильм-боевик Скотта Вайпера. Сиквел фильмов «Морской пехотинец» и «Морской пехотинец 2». Фильм был выпущен сразу на DVD и Blu-ray 5 марта 2013 года.

Сюжет 
Сержант КМП США Джейк Картер возвращается из армии в родной город Бриджтон, где его ждут его сёстры, Аманда и Лилли. В это же время, в Сиэтле, происходит ограбление банка. Лидер грабителей, Джонас Поуп, и его правая рука Экерт направляются в Бриджтон. Спасаясь от преследования полицией, они берут в заложники младшую сестру Джейка, Лилли. Джейк Картер отправляется по их следу, намереваясь уничтожить Поупа и спасти свою сестру.

В ролях

Съёмки 
25 февраля 2012 года, WWE Studios заключили контракт на три фильма с 20th Century Fox Home Video и The Marine 3: Homefront стал их первым совместным фильмом. Студия WWE провела рекламную кампанию фильма, показав трейлер Морского Пехотинца 3 по своему телеканалу и на официальном сайте WWE.

Роль Джейка Картера должен был исполнять Рэнди Ортон, но он отказался от роли из-за разразившегося скандала и недовольства морских пехотинцев США. 30 апреля 2012 года стало известно, что Рэнди Ортона заменит другой рестлер, Майкл Мизанин. Фильм снимали на острове Ванкувер и в Британской Колумбии.

Трюки в фильме выполнял канадский каскадёр Аллен Мусси, также он был дублёром Майка Мизанина.

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков.

Примечания

Ссылки 
 «Морской пехотинец: Тыл» на сайте Internet Movie Database 

Фильмы 2013 года
Фильмы США 2013 года
Фильмы-боевики США
Морской пехотинец (серия фильмов)
Фильмы WWE Studios